Toutatis ist
 die englische Bezeichnung für Teutates, einem Gott der keltischen Mythologie
 ein Asteroid, siehe (4179) Toutatis
 ein Orchesterwerk der finnischen Komponistin Kaija Saariaho: Asteroid 4179: Toutatis